Оші́-ле-Еде́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північ від Парижа, 75 км на захід від Лілля, 50 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 651 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1615,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 Оші-ле-Еден на сайті французького Національного інституту географії
 Оші-ле-Еден на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Оші-ле-Еден на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале